Dehram kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dehram (ort i Fars), 
 Dehram (ort i Lorestan), 

Robotskapade Iranförgreningar